Кинг Џорџ има више значења:
 Округ Кинг Џорџ (Вирџинија)
 Кинг Џорџ (Вирџинија)